Склад збірної Коста-Рики на чемпіонаті світу 2006 

Докладніше…Коста-Рика
С 2006